Tempelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Tempelmann (1921–1991), deutscher Reitmeister
 Lino Tempelmann (* 1999), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tempelman
 Templeman